Franciaország
 Breuil, település Somme megyében
 Breuil-Barret, település Vendée megyében
 Breuil-Bois-Robert, település Yvelines megyében
 Breuil-la-Réorte, település Charente-Maritime megyében
 Breuil-le-Sec, település Oise megyében
 Breuil-le-Vert, település Oise megyében
 Breuil-Magné, település Charente-Maritime megyében
 Breuil-sur-Vesle, település Marne megyében

 Olaszország
 Breuil-Cervinia, település az Aosta völgyben